Potthof steht für

 Potthof (Hannover), historischer Straßenzug in Hannover

Potthof ist der Name von

 Hans Potthof (1911–2003), Schweizer Maler und Grafiker
 Johann Heinrich Potthof (1684–1750), auch: Pothof, deutscher Theosoph